Натуральне число 209
 209 рік до нашої ери
 209 рік нашої ери